Molekulska formula -{C25H40N7O19P3S}- se može odnositi na:

 Metilmalonil-KoA
 Sukcinil-CoA